Обрубы — деревня в Шиковской волости Островского района Псковской области. 

Расположена в 42 км к востоку от города Острова и в 7 км к юго-западу от волостного центра, деревни Шики.

Постоянное население по состоянию на 2000 год в деревне отсутствовало.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)